Графовка — название населённых пунктов в России:

 Графовка — село в Краснояружском районе Белгородской области.
 Графовка — село в Шебекинском районе Белгородской области.
Графовка — до 1927 года название села Октябрьское в Суражском районе Брянской области.

См. также 
 Графов
 Графское